Anna Izabela Brzezińska (ur. 1949) − polska psycholog, nauczyciel akademicki
 Anna Brzezińska-Skarżyńska (ur. 1958) − polska fotograf i redaktor
 Anna Brzezińska (ur. 1971) − polska pisarka, autorka fantasy, wydawca
 Anna Brzezińska (ur. 1971) − polska lekkoatletka
 Anna Brzezińska (ur. 1977) − polska prawniczka, pedagog, samorządowiec